Александр Проценко:
 Проценко, Александр Иванович (1909—1987) — советский артист, балетмейстер.
 Проценко, Александр Константинович (1940—1994) — советский футболист.
 Проценко, Александр Николаевич (1930—2003) — советский и российский учёный в области ядерной энергетики.
 Проценко, Александр Фёдорович (1906 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.